Kiner ist der Familienname folgender Personen:

 Kevin Kiner (* 1958), US-amerikanischer Komponist
 Ralph Kiner (1922–2014), US-amerikanischer Baseballspieler